Theodor-Heuss-Allee steht für:
 Theodor-Heuss-Allee (Bonn), siehe HICOG-Siedlung Muffendorf/Pennenfeld
 Theodor-Heuss-Allee (Bremen), siehe Admiralstraße (Bremen)
 Theodor-Heuss-Allee (Frankfurt am Main), siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/T#Th
 Theodor-Heuss-Allee (Karlsruhe), siehe Waldstadt (Karlsruhe)#Verkehr
 Theodor-Heuss-Allee (Trier)

Siehe auch:
 Theodor-Heuss-Straße